Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van december 2020 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 18 december 2020.

Vrouwen 12